White Hall ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 White Hall (Alabama), Stadt im Lowndes County, Alabama
 White Hall (Arkansas), Stadt im Jefferson County, Arkansas
 White Hall (Illinois), Stadt im Greene County, Illinois
 White Hall (Kalifornien), gemeindefreies Gebiet in Kalifornien

in Maryland:
 White Hall (Cecil County)
 White Hall (Baltimore County)
 White Hall (Prince George's County)

in Texas:
 White Hall (Coryell County)
 White Hall (Grimes County)
 White Hall (McLennan County)

im NRHP gelistete Objekte:
 White Hall (Delaware), ID-Nr. 90001072
 White Hall (Florida), ID-Nr. 92000849
 White Hall (Clarke County, Georgia), ID-Nr. 79000711
 White Hall (Harris County, Georgia), ID-Nr. 74000689
 White Hall (Howard County, Maryland), ID-Nr. 77000698
 White Hall (Princess Anne, Maryland), Somerset County, ID-Nr. 84003868
 White Hall (Tennessee), ID-Nr. 84003661
 White Hall (Gloucester County, Virginia), ID-Nr. 84003540
 White Hall (James City County, Virginia), ID-Nr. 07000234

Siehe auch:
 Whitehall (Begriffsklärung)